Promo steht für:
 Promo (DJ), ein niederländischer Hardcore-Techno-DJ und Produzent
 Verkaufsförderung, Aktivitäten zur Erhöhung von Verkaufsergebnissen

Siehe auch: Promotion

sv:Singel#Marknadsföringssinglar